Дзиано () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Дзиано-ди-Фьемме — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Тренто.
 Дзиано-Пьячентино — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Пьяченца.